Eliran Danin – ex calciatore israeliano, difensore
 Ezra Danin – politico israeliano
 Will Danin – attore tedesco